Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Alberto Berasategui 7-5, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Magnus Gustafsson (semifinale)
 Horst Skoff (quarti di finale, ritirato)
 G Pérez Roldán (quarti di finale)

 Renzo Furlan (semifinale)
 Alberto Berasategui (finale)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Sláva Doseděl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 1993
ATP Tour 1993